Materie har flere betydninger:
 Materiale – er i betydningen (rå)emne.
 Pus – er en betændelse eller sårflåd.
 Stof (fysik)